«Я знаю, як стати щасливим» — фільм 2008 року.

Зміст 
Андрію стукнуло 40 і нічого більше його не радує, ні вино, ні жінки, ні робота. А йому і його другу Максиму потрібно закінчити роботу зі створення мультфільму. Максим намагається допомогти другу всіма способами, але нічого не спрацьовує. Тоді він вирішує, що потрібно створити в житті Андрія таку проблему, звільнення від якої зробило б його щасливим. Така проблема знаходиться в особі Каті, навколо якої все руйнується. У неї все валиться з рук і взагалі вона ходяче нещастя. І це нещастя тепер буде жити з Андрієм...

Посилання